Jeziorowskie (district Ełk) - dorp in de poolse woiwodschap Ermland-Mazurië
 Jeziorowskie (district Giżycko) - dorp in de poolse woiwodschap Ermland-Mazurië